Kim Szukjong (1979) olimpiai bronzérmes dél-koreai baseballozó
 Kim Szukjong (1985) dél-koreai súlyemelőnő, olimpikon